IYO est un sigle qui peut désigner :
 In Your Opinion (en français, à votre avis), en jargon Internet.

 Iyo, une ville située dans la préfecture d'Ehime, au Japon.

Iyo est un prénom féminin japonais.

L' est une langue parlée dans la province de Madang en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Voir aussi 
 Citrus iyo, iyokan: agrume japonais dont le fruit et l'arbre portent le même nom
 à différencier de Yuge Hyōkan, Citrus ampullacea, autre agrume japonais beaucoup moins cultivé